Пахомовская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Ровдинское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 65 километрах на юг от города Шенкурска, на левом берегу реки Суланда, притока Пуи. Ближайшие населённые пункты: на северо-западе деревня Сараевская, на юго-востоке деревня Андреевская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда(1-го стана) Архангельской губернии под номером «2075» как «Пахомовская». Насчитывала 11 дворов, 47 жителей мужского пола и 50 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Пахомовская насчитывает 22 двора, 66 мужчин и 71 женщину.  В административном отношении деревня входила в состав Суландского сельского общества Ровдинской волости.

На 1 мая 1922 года в поселении 31 дворов, 61 мужчин и 76 женщин.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Ровдинское»